Rusałka – postać z mitologii słowiańskiej

Motyle z rodziny rusałkowatych 
 Rusałka admirał
 Rusałka ceik
 Rusałka drzewoszek
 Rusałka kratkowiec
 Rusałka laik
 Rusałka osetnik
 Rusałka pawik
 Rusałka pokrzywnik
 Rusałka wierzbowiec
 Rusałka żałobnik

Tytuły dzieł 
 Rusałka – opera Antonína Dvořáka
 Rusałka – opera Aleksandra Dargomyżskiego
 Rusałka – rosyjski komediodramat fantasy z 2007 roku
 Rusałka – rosyjski krótkometrażowy film animowany z 1997 roku

Nazwy statków 
 MS Rusałka - statek wycieczkowy pływający po Gople, dawny tramwaj wodny ze Szczecina
 MS Rusałka - statek wycieczkowy Żeglugi Gdańskiej

Geografia Polski 
 Rusałka – jezioro zaporowe w Poznaniu
 Rusałka – jezioro zaporowe w Szczecinie
 Rusałka – park w Lublinie